Das CIMB Singapore Masters 2011 fand vom 25. bis 30. Juli 2011 in Singapur statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und mit 53.500 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.
 
Die topgesetzte Vorjahressiegerin Nicol David schied im Halbfinale gegen Laura Massaro aus, der sie in fünf Sätzen unterlag. Massaro traf im Endspiel auf die an Position drei gesetzte Madeline Perry. Perry gewann die Partie mit 11:7, 11:8, 5:11 und 11:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Pamela Chua einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2011
WSA World Tour 2010/11